Algebra kan syfta på:

 Algebra – en gren inom matematik med olika algebraiska strukturer:
 Boolesk algebra.
 Algebra över en kropp, en speciell sorts vektorrum.
 Sigma-algebra.